Altman Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Altman Lake (Michigan), im Wexford County
 Altman Lake (Wisconsin), im Iron County